Szakács Andor (1865–1924) színész, rendező
 Szakács Andor (1877–1942) újságíró, író